Narzysiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Narzysiwka (Lypowez), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez
 Narzysiwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr